Desa Tlahab kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tlahab (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 110,03), Jawa Tengah, 
 Desa Tlahab (administrativ by i Indonesien, lat -7,26, long 109,79), Jawa Tengah, 
 Desa Tlahab (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 110,12), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar